Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Movistar Open 2008. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 26 bis 28. Januar 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Viña del Mar